Lemchen är ett efternamn, som burits av bland andra:
	
 Christofer Lemchen (1851–1932), svensk militär
 Johan Magnus Lemchen (1811–1877), svensk läkare 
 Jonas Peter Wilhelm Lemchen (1817–1903), svensk militär
 Lisen Lemchen (1839–1914), svensk lärare och målare	 
 Samuel Lemchen (1720–1807), svensk teolog 
 Åke Lemchen (1808–1896), svensk jurist och politiker